Räuber bezeichnet:

 Räuber, Person, die einen Raub begeht oder begangen hat
 Prädator, Tier, das andere frisst
nicht zu verwechseln mit der Säugetier-Ordnung Raubtiere (Carnivora)
 Der Räuber (Film), Film von Benjamin Heisenberg
 Die Räuber (Band), Kölner Band

Räuber ist der Familienname folgender Personen:
 Ella Räuber (1874–1963), deutsche Malerin und Grafikerin
 Felix Räuber (* 1984), deutscher Sänger, Songwriter und Musikproduzent
 Wilhelm Räuber (1849–1926), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Die Räuber (Begriffsklärung)
 Räuber-Beute-Beziehung
 Reuber